Талладига () — топоним американского штата Алабама, а также несколько объектов и явлений, напрямую с ним связанных.

Топоним Алабамы
 Талладига — округ.
  — город, административный центр одноимённого округа.
  (1813 год).
 
  — городок в округе Талладига.
  — гоночная трасса на территории округа.
  — национальный лес.

Техника
  — модель автомобиля Ford 1969 года.
  —  ВМФ США, на службе с 1944 по 1946 год.

Прочее
  — песня (2014) Эрика Чарча.

См. также
 «Рики Бобби: Король дороги» — американский фильм 2006 года, оригинальное название «Ночи в Талладиге: Баллада о Рики Бобби» ().
  — игра 1984 года.

Алабама